Il singolare femminile del Pilot Pen Tennis 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Nadia Petrova 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Elena Dement'eva (semifinali)

  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Marion Bartoli (quarti di finale)
  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Nadia Petrova (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Pilot Pen Tennis 2010